Жеваго Костянтин Валентинович — народний депутат України 3–8 скликань.
 Жеваго Микола Григорович — український художник-імпресіоніст.

Див. також 
 Доктор Живаго

Прізвища